Андраник Эскандарян (родился 31 декабря 1951) — иранский футболист армянского происхождения. Он играл на позиции защитника за «Арарат Тегеран», «Эстегляль» и «Нью-Йорк Космос» из Североамериканской футбольной лиги.

Биография 

Он выиграл иранскую лигу в 1975 году и занял второе место годом ранее. Кроме того, в 1977 году он выиграл кубок Ирана по футболу.

Эскандарян был членом иранской сборной на победном Кубке Азии 1976 года в Тегеране и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Монреале в 1976 году. Он также играл за Иран на чемпионате мира 1978 года.

Вскоре после этого он переехал в США, чтобы играть за самую титулованную команду в стране, «Нью-Йорк Космос», начиная с 1979 года. После того, как «Космос» был расформирован в 1984 году, Эскандарян полсезона играл за «Нью-Йорк Экспресс» в MISL. С 1989 по 1990 год он играл за «Нью-Джерси Иглз» из Американской футбольной лиги.

Он является отцом бывшего игрока MLS Алеко Эскандаряна. Андраник стал гражданином США в 1984 году и в настоящее время владеет и управляет двумя спортивными магазинами в Нью-Джерси.

Примечания

Ссылки 
 NASL career stats 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Арарат» Тегеран
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)